Герме́с Пан (, имя при рождении — Герме́с Панайото́пулос (, ); 10 декабря 1909, Мемфис, Теннесси, США — 19 сентября 1990, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американский хореограф и танцор, известный прежде всего по участию в создании классических голливудских музыкальных фильмов 1930-х годов, в которых главные роли исполняли Фред Астер и Джинджер Роджерс, включая «Полёт в Рио» (1933), «Весёлая разведённая» (1934), «Цилиндр» (1935), «Время свинга» (1936), «Девичьи страдания» (1937), «История Вернона и Айрин Касл» (1939) и др. Лауреат премий «Оскар» (1938) и «Эмми» (1959). Первый американский грек, чьё имя прозвучало на церемонии награждения премии «Оскар».

Биография 
Гермес Панайотопулос родился 10 декабря 1909 года в Мемфисе (Теннесси, США) в семье грека и ирландки. Отец Гермеса, консул в Мемфисе, был родом из Эйона (Пелопоннес, Королевство Греция), где его семья открыла первый театр в современной истории Греции. Вместе с сестрой Вассо был воспитан в католицизме своей матерью Мэри Хьюстон. Обеднев, семья (отец на тот момент умер) переехала в беднейший район Нью-Йорка, где Гермес освоил первые танцевальные навыки на улицах у местных чернокожих детей.

В 1928 году началась карьера Пана, когда он в качестве хориста принял участие в бродвейской постановке мюзикла «» с участием братьев Марксов. Он также танцевал со своей сестрой Вассо, которая впоследствии участвовала во многих кинокартинах с Фредом Астером и Джинджер Роджерс.

В 1930 году Пан познакомился с Фредом Астером, когда в качестве хориста появился в бродвейском мюзикле «Top Speed».

В последние годы жизни поддерживал связь со своими родственниками в Греции, часто их навещая.

Умер 19 сентября 1990 года в Беверли-Хиллзе (Калифорния) на 80 году жизни.

Фильмография

Хореограф

Актёр

Примечания

Ссылки 
 Top 100 Greek Diaspora 
 Hermes Pan
 Hermes Pan 
 Hermes Pan 
 Hermes Pan: The Man Who Danced with Fred Astaire 
 Hermes Pan, Dancer, 79, Is Dead; Choreographer of Astaire Classics 

Хореографы XX века
Хореографы США
Танцоры США
Актёры США
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»